Zhao Jing  (736–796) – chiński polityk, kanclerz w  czasach dynastii Tang 
 Michael Anti, wł. Zhao Jing (ur. 1975) – chiński dziennikarz i bloger polityczny
 Zhao Jing (ur. 1988) – chińska lekkoatletka, biegaczka
 Zhao Jing (ur. 1990) – chińska pływaczka, medalistka olimpijska, mistrzyni świata